Лінарес 2010 — шаховий турнір, що проходив у два кола з 12 по 25 лютого.

 Категорія: 21-ша (середній рейтинг: 2758)

Учасники 

¹) Рейтинги подано станом на січень 2010 року.

Рух за турами

Таблиця

Посилання 
 Офіційна сторінка турніру

Лінарес (шаховий турнір)
Шахові турніри 2010
Лютий 2010